Плод грецкого ореха — орех любого дерева рода Juglans семейства Ореховые, в том числе персидского или грецкого ореха (Juglans regia).

Описание 

Плоды грецкого ореха представляют собой округлые крупные одиночные односемянные костянки. При наступлении зрелости внешняя толстая зелёная кожура подсыхает, трескается, отделяется от косточки, лопается и раскрывается. В процессе подсыхания коричневая скорлупа косточки становится жёсткой и хрупкой. Под скорлупой заключается ядро, обычно состоящее из двух половин, разделённых перегородкой. Ядра грецких орехов широко используются после полного созревания — употребляются в пищу в качестве ценного продукта питания, содержащего белки и незаменимые жирные кислоты. Очищенные ядра косточек грецкого ореха покрыты тонкой коричневой оболочкой, содержащей антиоксиданты, которые защищают богатые жирами ядра от воздействия атмосферного кислорода, предотвращая таким образом прогоркание.

Химический состав 
Незрелые плоды богаты аскорбиновой кислотой (до 10 %). 

Ядра плодов содержат жирное масло (до 60—76 %), белковые вещества (до 21 %), углеводы (до 7 %), витамины К и Р, аминокислоты (аспарагин, цистин, глутамин, серин, гистидин. валин, фенилаланин). 

Жирное масло состоит из глицеридов линолевой, олеиновой, стеариновой, пальмитиновой и линоленовой кислот.

Пищевая ценность 

Грецкие орехи применяются для приготовления различных блюд, халвы, конфет, пастилы, муки, тортов, пирожных и других сладостей. 

Незрелые плоды используют для изготовления витаминных концентратов и витаминизированных продуктов. Согласно воспоминаниям Артёма Сергеева, варенье из недозрелых грецких орехов — одно из любимых блюд И. В. Сталина. 

Зелёная кожура незрелых орехов — сырьё для производства юглона.

См. также 
 Орех
 Орех грецкий

Примечания

Ссылки 

 Walnut at the Encyclopedia of Life 
 Database of walnut research reports, from UC Davis 

Ореховые